Rovenosa rasnitsyni () — ископаемый вид наездников, единственный в составе монотипического рода Rovenosa из семейства Ichneumonidae (подсемейство Stilbopinae). Ровенский янтарь (Украина, поздний эоцен, около 35 млн лет).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые ихневмоноидные наездники. Длина тела 5,5 мм, длина переднего крыла 3,75 мм. Голова шаровидная с крупными глазами. Лоб между основаниями усиков плоский без килей. Лабиальные щупики 4-члениковые. Нотаули развиты, стернаули отсутствуют. Коготки лапок простые. Метасома цилиндрическая. Яйцеклад короткий, его длина 1,2 мм.

Классификация и этимология 
Rovenosa сходен с родом Panteles. Вид был впервые описан в 2011 году российским энтомологом Андреем Ивановичем Халаимом (ЗИН РАН, Санкт-Петербург и Universidad Autónoma de Tamaulipas, Тамаулипас, Мексика). Таксон назван в честь российского профессора Александра Павловича Расницына.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rovenosa rasnitsyni. fossilworks.org

Вымершие ихневмониды
Фоссилии, описанные в 2011 году
Насекомые эоцена
Инклюзы ровенского янтаря
Ископаемая фауна Евразии
†